Silberbronze bezeichnet

 Silberbronze (Lack), einen Lack
 Silberbronze (Legierung), eine Legierung aus Kupfer und Silber
 Metalleffektpigmente auf Basis von Aluminium (veraltete Bezeichnung).